Ріал ( riyāl,  riyāl) — назва валют кількох країн:

 Іранський ріал — валюта Ірану
 Оманський ріал — валюта Оману
 Єменський ріал — валюта Ємену
 Катарський ріал — валюта Катару
 Саудівський ріал — валюта Саудівської Аравії
 Марокканський ріал — колишня валюта Марокко
 Туніський ріал — колишня валюта Тунісу
 Ріал Хіджазу — валюта Королівства Хіджаз
 Ріал Північного Ємену — валюта ЄАР

Див. також 
 Реал
 Ріел